Апанас:

Топоним 
 Апанас — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области России.

Имя собственное 
 Апанас — локальная форма имени Афанасий.
 Апанас, Валерий Станиславович (род. 1975) — белорусский футболист.

Игра 
 Апанас — детская подвижная игра.